TCO eller tco har flere betydninger:
 Tennis Club Odense
 Total cost of ownership - finansiel term.
 Tjänstemännens Centralorganisation - svensk organisation.
 TCO-mærkning - (it-)udstyr kan mærkes med fx TCO'99 eller TCO'03, hvis det opfylder nogle TCO-minimumskrav; for fx fladskærme: energiforbrug, lysstyrke...  TCO står her for Tjänstemännens Centralorganisation.

Kilder/referencer